Иловые змеи, или роговые змеи () — род змей из семейства ужеобразных, обитающий в Северной Америке.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 75 см до 2 м. Голова небольшая, сжатая с боков. Туловище очень стройное, тонкое. Окраска спины тёмно-коричневая или чёрное. Брюхо красно-оранжевое. От брюха могут тянутся красные поперечные линии или продольные оранжевые линии.

Образ жизни 
 
Населяют различные водоёмы. Активны ночью. Питаются земноводными, рыбой, червями.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи. Самки откладывают до 100 яиц, иногда больше.

Распространение 
Являются эндемиками США.

Классификация 
На июль 2018 года в род включают 2 вида:
 , или роговая змея

Примечания

Литература 
 * Gray, 1842 : Monographic Synopsis of the Water Snakes, or the Family of Hydridae. The Zoological Miscellany, vol. 2, p. 59-68).
 Conant R (1975). A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Eastern and Central North America, Second Edition. Boston: Houghton Mifflin Company. xviii + 429 pp. + Plates 1-48. ISBN 0-395-19979-4 (hardcover), ISBN 0-395-19977-8 (paperback). (Farancia, pp. 176-177 + Plate 25 + Maps 137-138).
 Goin CJ, Goin OB, Zug GR (1978). Introduction to Herpetology, Third Edition. San Francisco: W.H. Freeman and Company. xi + 378 pp. ISBN 0-7167-0020-4. (Genus Farancia, p. 323).
 Smith, Hobart M.; Brodie, Edmund D., Jr. (1982). Reptiles of North America: A Guide to Field Identification. New York: Golden Press. 240 pp. ISBN 0-307-13666-3. (Genus Farancia, pp. 162-163).

Ужеобразные